Гатика:
 Гатика — муниципалитет в Испании (Страна Басков);
 Гатика — деревня в Киришском районе Ленинградской области России.

Персоналии 
 Гатика, Луис (род. 1961) — мексиканский актёр.
  (1928—2018) — чилийский певец и актёр.